Beroaldo, latinisiert Beroaldus, französisch Béroalde, ist ein italienischer Familienname. Bekannte Träger des Namens sind:

 Giovanni Beroaldo (1548–1556), Bischof von Telese o Cerreto Sannita und von Sant’Agata de’ Goti
 François Béroalde de Verville (1556–1626), französischer Renaissance-Schriftsteller, Dichter und Intellektueller
 Mathieu Béroalde (Matthieu Beroalde, Mathieu Brouard; 1520–1576), französischer Schriftsteller, Theologe und Chronist